Nad Wisłą (czasopismo)
 Nad Wisłą (Bydgoszcz)